Bongiorno ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Manuel Bongiorno (* 1990), italienischer Radrennfahrer
 Carmelo Bongiorno (* 1960), sizilianischer Fotograf und Künstler
 Guillermo Rubén Bongiorno (* 1978), argentinischer Radrennfahrer
 Giulia Bongiorno (* 1966), italienische Politikerin
 Giuseppe Bongiorno (* 1950), italienischer Politiker
 Maria JoséBongiorno (* ?), argentinische Politikerin
 Mike Bongiorno (1924–2009), italienischer Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Buongiorno